L'expression « oreille de cochon » peut référence à :
 l'oreille de porc, abat utilisé dans l'alimentation humaine et canine ;
 l'oreille de cochon, appareil servant à remettre sur rails les wagons déraillés ;
 l'Aster maritime, ou Oreille de cochon (), espèce de plantes herbacées vivaces de l'hémisphère nord ;
 la Pézize veinée, ou Oreille de cochon (), espèce de champignons de l'hémisphère nord.